

Корчев — гміна в Седлецькому повіті Мазовецького воєводства
 Корчев — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Корчев — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Корчев — село в гміні Корчев Седлецького повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Керч